Le mot traducteur peut désigner :
 celui qui traduit, qui transpose dans une autre langue, qui effectue des traductions :
 le métier de traducteur est celui d'un professionnel de la traduction de documents ou supports écrits : documents techniques (notices, modes d'emploi), documents commerciaux et économiques (contrats, lettres), textes littéraires (articles, livres) ; le traducteur peut également traduire des logiciels ou sites Internet, on parle alors de localisation de logiciels/de sites Internet ;
 au niveau professionnel, un « traducteur » de la langue orale (en simultané ou en consécutif) est appelé un interprète : interprète de conférence, guide-interprète. La traduction consiste à traduire un document écrit, tandis que l'interprétariat consiste à transposer oralement un discours ;
 un outil de traduction automatique, par exemple : un programme de traduction assistée par ordinateur ;
 un dictionnaire de traduction électronique ;
 un élément qui reçoit un signal d'entrée sous la forme d'une première grandeur physique et qui émet un signal de sortie sous la forme d'une autre grandeur physique dite grandeur traduite.

Voir aussi 
 

cs:Překladatel
he:מתרגם
ia:Traductor
ja:翻訳者
ms:Penterjemah
pl:Tłumacz
ru:Транслятор